Grundfreiheit kann bedeuten:
 die vier Grundfreiheiten des Binnenmarkts der Europäischen Union
 die Menschenrechte und Grundfreiheiten der Europäischen Menschenrechtskonvention
die 14 Freiheiten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Grundrechtecharta) 

Siehe auch:
 Freiheit #Freiheit als Prinzip der konstitutionellen Gesellschaftsordnung
 Freiheitsrechte